Haynes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A. Haynes
 Caroline Coventry Haynes
 Patrick G. Haynes
 Robert Ralph Haynes